PLL est un sigle, qui signifie :
  en électronique appelée aussi boucle à verrouillage de phase ou boucle à phase asservie ;
 Poly-L-lysine, un polymère de la  lysine, l'un des 20 acides aminés ;
 Permute Last Layer, méthode consistant à placer toutes les pièces de la , sur un Rubik's Cube ;
 PLL est un sigle utilisé pour désigner la série de ABC Family Pretty Little Liars ;
 Patronage laïque de Lorient, club omnisports de Lorient.